Лига 1 2020/21 () — 57-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2020/2021
Спорт в Алжире в 2020 году
Спорт в Алжире в 2021 году